Pietro Fiocchi (n. 1930) – politico italiano, senatore nella IX e X Legislatura 
 Pietro Fiocchi (n. 1964) – imprenditore e politico italiano, europarlamentare nella IX Legislatura